Rabak (Soedan), een stad in Soedan
Plaats in Indonesië
 Rabak (Kalimanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Rabak (Rumpin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java